Greengrass ist der Familienname folgender Personen:

 Jessie Greengrass (* 1982), britische Schriftstellerin
 Paul Greengrass (* 1955), britischer Regisseur